Liste von Waisenhauskirchen:

 Waisenhauskirche Berlin (auch Hospitalkirche), Kirche des  Großen Friedrichs-Waisenhauses in Alt-Berlin
 Waisenhauskirche (Dresden)
 Waisenhauskirche Köln, siehe Zur Heiligen Familie (Köln)
 Waisenhauskirche Mödling, siehe Hyrtl’sches Waisenhaus #Kirche St. Josef
 Waisenhauskirche Wien, siehe Pfarrkirche Rennweg
 Chiesa della Pietà dei Turchini, Neapel
 Santa Maria della Pietà, Venedig
 Santissima Annunziata Maggiore, Neapel (mit Findel- und Waisenhaus)

Waisenhauskirchen
!